BCAA est un acronyme pouvant désigner (liste non exhaustive):
 Branched-chain amino acid, soit acide aminé ramifié en anglais.
 Belgian Civil Aviation Authority: le nom officiel de la direction générale du transport aérien en Belgique.

Acronyme
Sigle de 4 caractères